Rosey, commune française de la Haute-Saône.
 Rosey, commune française de Saône-et-Loire.
 Rosey, un pseudo utilisé par Matt Anoa'i, ancien catcheur à la WWE.

 Le Rosey, château à Rolle (Vaud), Suisse, aujourd'hui école privée. Voir Rolle (Vaud), monuments et Institut Le Rosey.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France